„Библиотека България“ е независимо издателство за съвременна българска поезия и белетристика, основано през януари 2018 г. от поетите Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов. Основният фокус на издателството е към млади и прохождащи български поети.

Издателството организира и продуцира различни литературни събития в цяла България. Номинирано е за награда „Златен лъв“ през 2019 г. на Асоциацията на българската книга за оригинален дизайнерски проект и за въвеждане в съвременна употреба на непубликуван в неговата цялост архивен материал.

Източници 

Издателства в България